Ґеорґе Ґіка — господар Молдовського князівства з 3 березня 1658 по 2 листопада 1659 року, господар Волощини з 20 листопада 1659 по 1 вересня 1660 року.
 Ґриґоре Александре Ґіка — господар Молдовського князівства з 18 березня 1764 по 23 січня 1767 і з 28 вересня 1774 по 10 жовтня 1777 року, господар Валахії з 28 жовтня 1768 по 5 листопада 1769.
 Ґриґоре Ґіка ІІ — господар Молдавського князівства в 1726—1733, 1735—1739, 1739—1741 і 1747—1748 роках.
 Ґріґоре Александру Ґіка — останній господар Молдовського князівства в 1849—1853 і в 1854—1856 роках.
 Йон Ґіка — румунський математик, педагог, дипломат, політичний і державний діяч, неодноразово займав пост прем'єр-міністра Об'єднаного князівства Волощини і Молдови й президента Румунської академії.
 Матей Ґіка — господар Молдовського князівства в 1753—1756 роках.
 Скарлат Ґіка — господар Молдовського князівства в 1757—1758, двічі господар Валахії (серпень 1758 — 5 червня 1761, 18 серпня 1765 — 2 грудня 1766).

 Скендер Гіка (1944—2018) — албанський футболіст, який протягом усієї кар'єрі виступав на позиції нападника за команду рідного міста «17 Ненторі» (тепер — «Тирана»).
Монархи Молдови